Can Cuixart, obra del municipi de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Fundació Cuixart, entitat privada sense ànim de lucre amb seu a Palafrugell fundada l'any 1998 per voluntat de Modest Cuixart en vida
 Biografies:
 Francesc Cuixart i Barjau (Berga, 1875 - Manresa, 1927), pintor que va alternar l'academicisme amb el modernisme 
 Jordi Cuixart i Navarro (Santa Perpètua de Mogoda, 1975), empresari, activista polític i president d'Òmnium 
 Modest Cuixart i Tàpies (Barcelona, 1925 - Palamós, 2007), pintor abstracte